Wilhelm von Hohenau (1854-1930), zoon van prins Albert van Pruisen uit diens morganatische huwelijk met Rosalie von Rauch
Wilhelm von Hohenau (1884–1957), een neef van de voorgaande, zoon van diens broer, deelnemer aan de Olympische Zomerspelen van 1912